Ewald může znamenat:

příjmení
 Anton Ewald (* 1993), švédský zpěvák, tanečník a choreograf
 Carl Ewald (1856–1908), dánský spisovatel a překladatel
 Johannes Ewald (1743–1781), dánský preromantický básník a dramatik
 Manfred Ewald (1926–2002), německý sportovní funkcionář
 Reinhold Ewald (* 1956), je německý fyzik a kosmonaut

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Ewald“

podobné
 Seznam článků začínajících na „Evald“